Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Flasher''' :

 L', un sous-marin de classe Gato lancé en 1943 ;
 L', un sous-marin de classe Thresher/Permit lancé en 1963.

Flasher